Celander ist der Familienname folgender Personen:
 Hilding Celander (1876–1965), schwedischer Ethnologe
 Johan Celander (* 1958), schwedischer Theaterintendant 
 Malin Celander, schwedische Zoologin

Celander bezeichnet weiterhin
 Celander (Pseudonym), ein literarisches Pseudonym des 18. Jahrhunderts